Palast-Lichtspiele steht für

 Palast-Lichtspiele AG, siehe Kinopolis
 Palast-Lichtspiele in Hannover, siehe Palast-Theater (Hannover)
 Palast-Lichtspiele (Karlsruhe)
 Palast-Lichtspiele in Kiel, siehe Studio Filmtheater (Kiel)
 Palast-Lichtspiele (Stuttgart)